Никола́евская Степь — хутор в составе Минераловодского района (городского округа) Ставропольского края России.

Варианты названия 
 Николаево-Степновское,
 Николаевская степь,
 Николо-Степановское,
 Николаево-Степновская,
 Князе-Николаевский.

География 
Расстояние до краевого центра: 110 км. Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
Меннонитское село Николайфельд () основано в 1897 году. Было названо по бывшему землевладельцу — Великому князю Николаю Николаевичу. Основатели — немцы из Херсонского уезда Херсонской губернии. До 1917 находилось в составе Канглынской волости Александровского (Пятигорского) уезда Ставропольской губернии; в советский период — Минераловодского района Орджоникидзевского края. В селе имелся молельный дом (школа); позднее появились начальная школа, изба-читальня; были образованы сельсовет, сельскохозяйственное кооперативное товарищество (1926).

До 2015 года хутор Николаевская Степь находился в составе территории муниципального образования «Сельское поселение Ульяновский сельсовет» Минераловодского района Ставропольского края.

Население 

 Национальный состав
Из 457 жителей — 455 немцы (1926).

По данным переписи 2002 года, 72 % населения — русские.

Примечания 

Меннонитские поселения в Ставропольском крае
Населённые пункты Минераловодского района